Липљан може да се односи на следеће:

 Липљан (зоологија), врста рибе
 Липљан (насеље), град у Србији